Ogarjow () bzw.  steht für:

 Nikolai Platonowitsch Ogarjow, russischer Publizist und Dichter
 (5158) Ogarev, ein Asteroid des Hauptgürtels

ru:Огарёв